Debie ist der Familienname von:

 Benoît Debie, belgischer Kameramann

Siehe auch:
Dębie